Gadget kan syfta på:

 Gadget – ett grindcore-band från Gävle som startade 1999
 Fad Gadget (1956–2002), artistnamn för Francis John 
 Kommissarie Gadget – en tecknad TV-serie 
 Inspector Gadget (datorspel) – ett SNES-spel från 1993, baserat på TV-serien
 Gadget (film) – en långfilm från 1999
 Gadgets – en tidskrift
 Gadget – kodnamn för världens första atombomb, se Trinitytestet
 Gadget – grafisk användargränssnittkomponent, se Widget